Четырёхпалый прыгунчик, или четырёхпалый лесной прыгунчик () — млекопитающее из семейства прыгунчиковых (лат.Macroscelididae). Вид выделяется в монотипный род Petrodromus. Распространён в северо-восточной Анголе, южной Уганде, Демократической Республике Конго, юго-восточной Кении, Малави, на востоке Республики Конго, Мозамбике, на востоке Южной Африки, Танзании, Замбии, юго-восточном Зимбабве, возможно в Намибии. Естественная среда обитания: субтропические или тропические сухие леса, субтропические или тропические влажные низменные леса, влажные районы гор, и влажные районы саванны.

Подвиды 
Образует 9 подвидов:
 P. t. tetradactylus Peters, 1846
 P. t. beirae Roberts, 1913
 P. t. rovumae Thomas, 1897
 P. t. schwanni Thomas and Wroughton, 1907
 P. t. sultani Thomas, 1897
 P. t. swynnertoni Thomas, 1918
 P. t. tordayi Thomas, 1910
 P. t. warreni Thomas, 1918
 P. t. zanzibaricus Corbet and Neal, 1965

Примечания

Ссылки 
 FitzGibbon, C., Perrin, M., Stuart, C. (IUCN SSC Afrotheria Specialist Group) & Smit, H. (Stellenbosch University) 2008. Petrodromus tetradactylus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.

Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1846 году
Прыгунчиковые
Эндемики Африки
Монотипические роды млекопитающих